Элиме́лах (Элимелех) — еврейское мужское личное имя и патронимическая фамилия.

 Элимелах, Зелик Абрамович (1911—1942) — политрук и последний командир потопленного немцами ледокола «А. Сибиряков», капитан 3 ранга.
 Элимелах, Миня Зеленович (1938—2016) — тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер СССР и Белорусской ССР.

Элимелех 
 Элимелех, Шавит (род. 1971) — израильский футболист.
 Элимелех из Лиженска

Эльмалех 
 Эльмалех, Гад (род. 1971) — французский актёр-комик.